Bischoff har flere betydninger:
 Amaury Bischoff (f. 1987, Colmar, Frankrig)
 Eric Bischoff (f. 1955, Detroit), en tidligere amerikansk Wrestling promotør
 Erik Frederik Wilhelm Bischoff (1914 – 1995), en dansk maler og skulptør
 Hans V. Bischoff (f. 1932), en dansk journalist
 Mikkel Bischoff (født 1982), en dansk professionel fodboldspiller

Se også 
 Bischof
 Biskop, Biskup
 Bishop